Командини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Командини, Аделе (англ. Adele Comandini; 29 апреля 1898, Нью-Йорк, США — 22 июля 1987, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский сценарист и кинопродюсер.
 Командини, Джанни (итал. Gianni Comandini; род. 18 мая 1977, Чезена) — итальянский футболист, играл на позиции нападающего.